E 402 steht für:
 Alginsäure, Geliermittel
 Europastraße 402, Frankreich

Abkürzung